Слуцьк — місто в Мінській області Білорусі.
 Слуцьк (футбольний клуб) — білоруський футбольний клуб із однойменного міста.
 Слуцьк (станція) — залізнична станція в однойменному місті.
 Слуцьк — колишня назва (з 1918 до 1944 року) міста Павловськ, частини Санкт-Петербурга.